Ez a lista a Ferencvárosi TC labdarúgóinak névsorát, állampolgárságát, posztját, a klubnál eltöltött (az első és utolsó pályára lépés között számított) időszakot, a bajnoki mérkőzések számát és az azokon lőtt gólokat tartalmazza. (A listán csak a klub első csapatában pályára lépett játékosok szerepelnek.)

A játékosok listája

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 Nagy Béla: Fradi futballévszázad (1899-1995). Trio Budapest Kiadó, 1995, .
 Zsiga László: Ők 929-en. Az FTC labdarúgói, 1901-2011. FTC Labdarúgó Zrt., 2011 .
 Tempó Fradi! - A Ferencváros labdarúgóinak adatai

További információk 
 A Ferencváros labdarúgóinak névsora 
 Nagy Béla: Fradi futballévszázad (1899-1995). Trio Budapest Kiadó, 1995, .
 Zsiga László: Ők 929-en. Az FTC labdarúgói, 1901-2011. FTC Labdarúgó Zrt., 2011 .

Kapcsolódó szócikkek 
 Ferencvárosi TC (labdarúgás)
 Nagy Béla (sportújságíró)

Klubcsapatok játékosainak listái
Ferencvárosi TC
Labdarúgók magyar klubok szerint